Урайпатъя (устар. Урай-Пат-Я) — река в России, протекает по Ханты-Мансийскому АО. Устье реки находится в 15 км по левому берегу реки Висим. Длина реки составляет 33 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Сосьва, речной подбассейн реки — Северная Сосьва. Речной бассейн реки — (Нижняя) Обь от впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 15020200112115300024901.

Примечания 

Притоки Висима (притока Северной Сосьвы)
Реки Берёзовского района (Ханты-Мансийский автономный округ)